Kevorkian è un cognome di origine armena. Varianti sono Kévorkian e Kervorkian.

Persone 

François Kevorkian, disc jockey francese.
Gilles Kévorkian, professore di filosofia francese.
Jack Kevorkian, patologo sostenitore del diritto a morire, noto per aver praticato il suicidio assistito su 129 malati terminali.

Altro 
Kevorkian Death Cycle, band electro-industriale, California, USA.